Megalozaury (Megalosauridae) – rodzina dinozaurów z grupy teropodów.

Były to duże (długość ciała do 9 m), dwunożne mięsożerne dinozaury. Żyły w środkowej i późnej jurze na terenach współczesnej Europy, Ameryki Północnej, Afryki i być może Azji (Leshansaurus).

Nazwę "Megalosauridae" ukuł Thomas Henry Huxley w 1869 r; w przeszłości do tej rodziny zaliczano szereg różnych rodzajów dużych teropodów, o których dziś wiadomo, że nie były bliżej spokrewnione, m.in. allozaura, dryptozaura, ceratozaura i indozaura. Pierwszą definicję filogenetyczną Megalosauridae zaproponował Ronan Allain w 2002 r: zdefiniował on tę rodzinę jako obejmującą torwozaura, afrowenatora, gatunek Poekilopleuron valesdunensis (później zaliczony do osobnego rodzaju Dubreuillosaurus) i wszystkich innych potomków ich ostatniego wspólnego przodka. Inną definicję zaproponowali Holtz i współpracownicy (2004): według nich Megalosauridae to rodzina obejmująca gatunek Megalosaurus bucklandii i wszystkie taksony mające bliższego wspólnego przodka z nim niż z gatunkami Spinosaurus aegyptiacus, Allosaurus fragilis lub Passer domesticus.

Sereno (2005) wskazuje, że ze względu na zaliczanie do rodziny Megalosauridae różnych bliżej nie spokrewnionych rodzajów teropodów w przeszłości często była ona taksonem polifiletycznym; z tego powodu zaleca odejście od wyróżniania tej rodziny. Preferowana przez Sereno nazwa dla rodziny obejmującej przynajmniej część rodzajów wcześniej zaliczanych do Megalosauridae to Torvosauridae.

Kladogram Megalosauridae według Bensona i współpracowników (2010):

Drzewo zgodności wygenerowane metodą konsensusu Adamsa według Carrano, Bensona i Sampsona (2012):

Drzewo zgodności wygenerowane metodą konsensusu Adamsa według Carrano, Bensona i Sampsona (2012) uzyskane gdy w analizie nie uwzględniono rodzajów Poekilopleuron, Streptospondylus i Xuanhanosaurus:

Według analizy kladystycznej Holtza i współpracowników (2004) do Megalosauridae należał południowoamerykański rodzaj Piatnitzkysaurus; analizy Bensona i współpracowników (2010) oraz Carrano, Bensona i Sampsona (2012) sugerują jednak, że Piatnitzkysaurus był bazalnym przedstawicielem nadrodziny Megalosauroidea, nie należącym do rodziny Megalosauridae.

Przypisy 

Megalozauroidy